Елбань:

 Елбань — село в Маслянинском районе Новосибирской области
 Елбань  — река в Новосибирской области.
 Елбань — река в Кемеровской области.